Carmen_Molinar – attrice tedesca
 Edoardo Molinar – ciclista su strada italiano
 Juan Molinar Horcasitas – politico e accademico messicano
 Iverson Molinar – cestista panamense